Исследовательский фонд SENS (, ) — некоммерческая организация, занимающаяся научными антивозрастными исследованиями
 SRF файлы — файлы, содержащие набор HTML и скриптовых тегов, используемые при создании веб-приложений
 SRF (белок) — фактор реагирования на сыворотку, представляет собой фактор транскрипции, играющий важную роль в контроле деления мышечных клеток сердца и скелетных мышц.